Gminy w USA:
 Conewago (ang. Conewago Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Conewago (ang. Conewago Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Conewago (ang. Conewago Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York